Jane Peak heißen folgende Erhebungen:

 Jane Peak (Signy Island), Nunatak auf Signy Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Jane Peak (Neuseeland), Berg in der Region Southland, Neuseeland